Хавери:

 Хавери — город в индийском штате Карнатака.
 Хавери — округ в индийском штате Карнатака.